Europolis poate fi:

Europolis, operă de referință a autorului Eugeniu Botez
Europolis, fond de investiții imobiliare din Austria
Europolis Park Bucharest, parc logistic din România, deținut de fondul Europolis
Europolis, model de autobuz produs de firma Irisbus
Editura Europolis, editură din Constanța
Europolis, film al regizorului român Cornel Gheorghiță
Europolis Film, casă de producție de film din România

Note

Legături externe 
„Europolis” în listafirme.ro/